RedLynx Oy (изначально Punainen Ilves Laboratoriot Oy) — финская компания-разработчик компьютерных игр, расположенная в Хельсинки, Финляндия и основанная братьями Аттэ и Антти Илвесьо 17 августа 2000 года. Наиболее известна серией игр Trials. RedLynx была приобретена французской компанией Ubisoft 2 ноября 2011 года.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 

Подразделения Ubisoft
Производители компьютерных игр Финляндии